Rabe bezeichnet:
 eine Vogelgattung, siehe Raben und Krähen
 im engeren Sinne eine Vogelart, den Kolkraben
 Rabe (Familienname), ein Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Rabe (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Rabe (Sternbild), ein Sternbild des Frühlingshimmels
 Rabe (Novi Kneževac), ein Dorf in der Vojvodina
 Rabe (Ostamarasi), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ostamarasi, Westtimor
 Rabe (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 (1624) Rabe, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Die Rabe, ein Märchen der Brüder Grimm
 Radio RaBe, einen Schweizer Radiosender
 eine römische Enterbrücke, lat. Corvus
 RABE, Akronym für Raketenbau und Entwicklung, Bleicherode (nach dem Zweiten Weltkrieg)
 RABE (Roboter), Aufklärungsroboter bei der Bundeswehr

Der Rabe bezeichnet mehrere künstlerische Werke:

 Rabe, Rabe (Lied), ein altes russisches Volkslied von 1837
 Hans Huckebein, der Unglücksrabe, eine Bildergeschichte von Wilhelm Busch

Rabe ist der Name folgender Familien:
 Rabe von Canstein, westfälisches Adelsgeschlecht
 Rabe von Pappenheim, westfälisches Adelsgeschlecht

RABe bezieht sich auf Elektrotriebzüge in der Schweiz (siehe auch Bauartbezeichnungen der Schweizer Lokomotiven und Triebwagen):

 SBB RABe 511 und BLS RABe 515: siehe Stadler Dosto
 SBB RABe 514
 SBB RABe 520
 RABe 521, 522, 523, 524, 526, 527 der SBB und anderer Betreiber: siehe Stadler Flirt
 SBB RABe EC: siehe SBB RAe TEE II

RaBe steht für:

 Radio RaBe, Radio Bern, Hörfunksender in der Stadt Bern in der Schweiz

Siehe auch:

 Raabe
 Rabé de las Calzadas, spanisches Dorf
 Hrabě
 Rabe Moden
 Raben